Capitanejo peut désigner :

Toponymes

Capitanejo : une municipalité du département de Santander.

Capitanejo : la capitale de la paroisse civile de Pedro Briceño Méndez de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas ;
 le río Capitanejo : un cours d'eau dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme